Dilaver ist ein insbesondere türkischer männlicher Vorname persischer Herkunft () mit der Bedeutung „tapfer, beherzt“, der auch als Familienname auftritt.

Namensträger

Vorname 

 Dilaver Gök (* 1965), deutsch-türkischer Schauspieler, Autor und Theatergründer
 Dilaver Güçlü (* 1986), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Dilaver Satilmis (* 1979), schweizerisch-türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Anıl Dilaver (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Canberk Dilaver (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Emir Dilaver (* 1991), österreichischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname